La selección de rugby 7 de Portugal es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 (7 jugadores) fiscalizado por la Federação Portuguesa de Rugby, a veces se denomina simplemente Lobos VII diferenciándolo del de la modalidad de 15 jugadores.

Uniforme 

Las selección de Portugal viste con camiseta roja como su bandera, los colores alternativos son el blanco y el verde.

Palmarés 

 Sevens Grand Prix Series (8): 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011

Participación en copas

Copa del Mundo 

 Edimburgo 1993: no clasificó
 Hong Kong 1997: 21..eɽ puesto
 Mar del Plata 2001: 18.º puesto
 Hong Kong 2005: 10.º puesto
 Dubái 2009: 11.º puesto
 Moscú 2013: 13..eɽ puesto
 San Francisco 2018: no clasificó
 Ciudad del Cabo 2022: 22.º puesto

Sevens Grand Prix Series 

 European Sevens Championship 2002: Campeón
 European Sevens Championship 2003: Campeón
 European Sevens Championship 2004: Campeón
 European Sevens Championship 2005: Campeón
 European Sevens Championship 2006: Campeón
 European Sevens Championship 2007: 6.º puesto
 European Sevens Championship 2008: Campeón
 European Sevens Championship 2009: 7.º puesto
 European Sevens Championship 2010: Campeón
 Sevens Grand Prix Series 2011: Campeón
 Sevens Grand Prix Series 2012: 2.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2013: 5.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2014: 9.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2015: 6.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2016: 7.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2017: 8.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2018: 5.º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2019: 8.º puesto

Serie Mundial 

 Serie Mundial 99-00: no participó
 Serie Mundial 00-01: 14.º puesto (4 pts)
 Serie Mundial 01-02: 16.º puesto (0 pts)
 Serie Mundial 02-03: 20.º puesto (0 pts)
 Serie Mundial 03-04: 15.º puesto (0 pts)
 Serie Mundial 04-05: 13..eɽ puesto (2 pts)
 Serie Mundial 05-06: 13..eɽ puesto (1 pt)
 Serie Mundial 06-07: 15.º puesto (2 pts)
 Serie Mundial 07-08: 14.º puesto (4 pts)
 Serie Mundial 08-09: 12.º puesto (15 pts)
 Serie Mundial 09-10: no participó
 Serie Mundial 10-11: 13..eɽ puesto (8 pts)
 Serie Mundial 11-12: 15º puesto (18 pts)
 Serie Mundial 12-13: 14º puesto (35 pts)
 Serie Mundial 13-14: 14º puesto (26 pts)
 Serie Mundial 14-15: 14º puesto (28 pts)
 Serie Mundial 15-16: 16º puesto (21 pts)
 Serie Mundial 16-17: no participó
 Serie Mundial 17-18: no participó
 Serie Mundial 18-19: 20.º puesto (1 pts)

Juegos Mundiales 

 Kaohsiung 2009: 3..eɽ puesto

Challenger Series 

 Challenger Series 2020: 12° puesto

Véase también 

 Rugby en Portugal
 Federação Portuguesa de Rugby
 Selección de rugby de Portugal
 Selección femenina de rugby de Portugal
 Selección juvenil de rugby de Portugal
 Lusitanos XV

Referencias 

Seleccion de rugby 7
Portugal
Rugby 7
Portugal